Plaats in Indonesië
 Tanjung Aur (Lais), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tanjung Aur (Sindang Kelingi), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Tanjung Aur (Tebo Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi
 Tanjung Aur (Gumay Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Aur (Jejawi), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Aur (Kikim Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Tanjung Aur I, doorverwijspagina
 Tanjung Aur II, doorverwijspagina